Хушанг Машиян, позже Яков Машиян (, , , род. 17 декабря 1938, Тегеран) — иранский шахматист армянско-еврейского происхождения, национальный мастер.

Чемпион Ирана 1958 г.

В составе сборной Ирана участник трех шахматных олимпиад (1958, 1964 и 1970 гг.).

Участник международного турнира в Реджо-Эмилии (1970 / 71 гг.).

В середине 1970-х гг. переехал в Израиль. Неоднократно участвовал в чемпионатах Израиля. В чемпионате 1980 г. проиграл мастеру Й. Степаку партию, продолжавшуюся 193 хода. Эта партия долгое время являлась самой продолжительной из всех, которые закончились победой одной из сторон.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Машияна в базе Chessgames
 Партии Х. Машияна в базе Chessgames (на имя Яков Машиян)
 Личная карточка Х. Машияна на сайте 365Chess

Шахматисты Ирана
Шахматисты Израиля
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Тегеране